Александров, Николай Иванович:
 Александров, Николай Иванович (ок. 1818 — 1884) — гитарист и композитор, генерал-майор в отставке.
 Александров, Николай Иванович (? — ?) — советский инженер, участник атомного проекта, лауреат Сталинской премии (1949).
 Александров, Николай Иванович (1908—1972) — советский учёный, микробиолог и иммунолог. Генерал-майор, лауреат Сталинской премии (1948).